Elizabeth Knollys – nobildonna inglese
 Francis Knollys – nobile inglese
 Francis Knollys, I visconte Knollys – ufficiale inglese
 Lettice Knollys – nobildonna inglese